Caputxina o Tropaeolum majus
 Caputxina olorosa (Gymnadenia conopsea)
 caputxina o creixen (Nasturtium officinale)
 la Caputxina o Dolors Fàbrega Costa
 comunitat caputxina o Orde dels Frares Menors Caputxins
 caputxina tacada o Orchis intacta
 flor caputxina o Orchis pyramidalis